Municipio de Otisco puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Otisco (condado de Ionia, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ionia.
 Municipio de Otisco (condado de Waseca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Waseca.